La Belleza kan syfta på:

Colombia 

 La Belleza (kommun), Santander, 
 La Belleza (ort), Santander,